Neuvillette ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Neuvillette (Aisne)
 Neuvillette (Somme)

Mit Namenszusatz:

 Neuvillette-en-Charnie, Département Sarthe